Saroma () ist eine japanische Stadt im Landkreis Tokoro in der Unterpräfektur Ochotsk auf der Insel Hokkaidō.

Geographie 
Saroma grenzt im Norden an den Saroma-See, dem drittgrößten Binnensee Japans, im Norden der Insel Hokkaidō. Dieser ist wiederum durch eine kleine Öffnung mit dem Ochotskischen Meer verbunden. Im Osten und Süden befindet sich die kreisfreie Stadt Kitami, im Westen die Stadt Yūbetsu und im Südwesten die Stadt Engaru. Der Stadtkern und die Besiedlung erstreckt sich entlang des Flusses Saromabetsu-gawa () der in den Saroma-See mündet. Nach dem Fluss ist auch die Gemeinde benannt, wobei sar-oma-pet in der Ainu-Sprache ‚Sumpf mit Schilfrohr‘ bedeutet.

Klima

Geschichte 
Der Ort wurde 1894 besiedelt. Im April 1915 erhielt der Ort den Gemeindestatus als Dorf mit dem Namen Tōfutsu (). Im November wurde der nordöstliche Teil als eigenständiges Dorf Tokoro (; heute ein Stadtteil von Kitami) ausgegliedert und Tōfutsu in Saroma umbenannt. Im April 1948 wurde der Südteil als Dorf Wakasa () ausgegliedert und im November 1950 Teile des Dorfes Shimoyūbetsu (heute Yūbetsu) eingegliedert.

Im April 1953 wurde Saroma zur kreisfreien Stadt (chō) erhoben und 1955 der Großteil der heutigen Gemeindeteile eingerichtet. Im September 1956 wurden die Gemeinden Saroma und Wakasa zusammengelegt.

Sehenswürdigkeiten 
Sehenswürdigkeiten sind der Saroma-See, wobei es an der Nationalstraße 238 die Piraoro-Aussichtsplattform gibt, die einen Blick über den See gibt.

Nahe dem Stadtkern befindet sich eine Skipiste.

Verkehr 
Entlang der Küste des Saroma-Sees führt die Nationalstraße 238 nach Abashiri oder Wakkanai, während die Nationalstraße 333 nach Asahikawa oder Kitami durch den Südteil von Saroma führt. Der Ort ist nicht an das Schienennetz angeschlossen.

Bildung 
In Saroma gibt es eine Oberschule, eine Mittelschule und die drei Grundschulen Hama-Saroma, Saroma und Wakasa.

Städtepartnerschaften 
Seit 1980 ist Palmer in Alaska Schwesterstadt von Saroma.

Einzelnachweise 

Ort in der Präfektur Hokkaidō